

Sigle 
 Universal Serial Bus – standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer
 Università Simón Bolívar – università venezuelana
 Upper sideband – Banda laterale superiore, nelle radiocomunicazioni
 Unione Sindacale di Base, sindacato di base italiano
 Udite Suoni Buoni, gruppo hip pop formato da Ciccio pasticcio e DJ Jad

Altri progetti